Un effet est tout d'abord le résultat d'une action.
 En musique, un effet est une modification d'un signal sonore, parfois appliqué avec une pédale d'effet.
 En cinématographie, l'effet sonore ou bruitage est une étape de la production d'un film qui a lieu après le tournage.
 En finance d'entreprise, un effet de commerce est un moyen de paiement.
 Au pluriel "effets" désigne des objets qu'on porte sur soi, des vêtements.
 Dans les sports de balles, on appelle effet le fait d'imposer à la balle une rotation sur elle-même :
 Soit pour que sa direction soit modifiée après un rebond : voir Tennis#Coups coupés et effet rétro ;
 Soit pour que la trajectoire soit modifiée en vol : voir Effet Magnus et turbulence dans le football.

Voir aussi
 Pédale d'effet